

Плейн-Сіті — місто, штат Юта
 Плейн-Сіті — селище, штат Огайо